Saint-Perdoux (Dordonha)
 Saint-Perdoux (Lot)